Breathless (álbum de Camel) — álbum de Camel
 Breathless (álbum de Kenny G) — álbum de Kenny G
 Breathless (canção) — canção da banda The Corrs
 Breathless (filme) — filme de 1983, com Richard Gere

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema